Лощина — посёлок в составе Чердаклинского района Ульяновской области России, входит в сельское поселение Мирновское.

История 
История посёлка началась в конце XIX века, с хутора Лощина, который принадлежал дворянину А. П. Наумову из села Головкино и имение Трубниковых—Шапроны .   

На 1930 год в Ерзовский сельсовет входили: Ерзовка, Лощина и Лесной кордон.   

В 1976 году часть территории колхоза «Чердаклинский» отошла под строительство Ульяновского авиационно-промышленного комплекса, под Лётно-испытательный комплекс (ЛИК), ныне аэропорт  Ульяновск-Восточный и особая экономическая зона Ульяновск-Восточный.  

В 2004 году посёлок вошёл в состав Мирновское сельское поселение.

Население 

 Национальный состав

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли  73 % из 170 человек.

Улицы 
 Новая (улица)
 Озерная (улица)
 Полевая (улица)
 Полевой (переулок)

Примечания

Литература 

 
 М. Репьев «Симбирский край». — Париж, 1935. — С. 441.
 Н. Баженов Статистическое описание соборов, монастырей, приходских и домашних церквей Симбирской епархии по данным 1900 г. (Приложение к Симбирским Епархиальным Ведомостям за 1903 год) Симбирск, Типо-литография А.Т. Токарева., 1903

Ссылки 

Населённые пункты Чердаклинского района